Flexikon ist:

 ein Lexikon zur Stadt Flensburg des Flensburger Stadtarchivs, das erstmals 2009 erschien.
 DocCheck Flexikon, ein offenes medizinisches Wiki unter GNU-FDL